Las Canoas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Canoas, Tamaulipas, 
 Las Canoas, Tuxpan (Jalisco), 
 Las Canoas, Puebla, 
 Las Canoas, Veracruz, 
 Las Canoas, Tolimán, 
 Las Canoas, Charo, 
 Las Canoas, Tancítaro, 
 Las Canoas, Hidalgo, 
 Las Canoas, Tuxpan (Michoacán de Ocampo), 
 Las Canoas, Guanajuato, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar